Onderdistrict in Indonesië
 Ngablak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngablak (Cluwak), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Ngablak (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngablak (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngablak (Wonosegoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Ngablak (Banyakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngablak (Dander), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java